Doudeauville (Sekwana Nadmorska) – francuska gmina w regionie Górna Normandia
 Doudeauville (Pas-de-Calais) – francuska gmina w regionie Nord-Pas-de-Calais